Overath kan syfta på:

Personer 
 Wolfgang Overath, tysk fotbollsspelare

Geografi

Tyskland 

 Overath – kommun, Nordrhein-Westfalen, Regierungsbezirk Köln,